Horostjärnarna är ett par sjöar i Malung-Sälens kommun i Dalarna och ingår i Dalälvens huvudavrinningsområde:
Horostjärnarna (Lima socken, Dalarna, 676976-137333), sjö i Malung-Sälens kommun 
Horostjärnarna (Lima socken, Dalarna, 676983-137356), sjö i Malung-Sälens kommun 

Insjöar i Dalälvens avrinningsområde
Insjöar i Dalarna
Insjöar i Malung-Sälens kommun